Fossaria truncatula är en snäckart som först beskrevs av Cornelius Herman Muller 1774.  Fossaria truncatula ingår i släktet Fossaria och familjen dammsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Dammsnäckor
truncatula